Народное собрание:
 Народное собрание — орган власти или самоуправления, состоящий из всех граждан.

Действующие парламенты 
 Народное собрание Республики Абхазия
 Народное собрание Албании — парламент.
 Народное собрание Болгарии — парламент.
 Народное Собрание Гагаузии
 Народное собрание Республики Дагестан
 Народное Собрание Республики Ингушетия
 Народное собрание Иордании
 Народное Собрание (Парламент) Карачаево-Черкесской Республики
 Верховное народное собрание КНДР

Упразднённые парламенты 
 Народное собрание Боснии — парламент (1946—1953).
 Народное собрание Дальневосточной республики — парламент (1921—1922).
 Народное собрание Македонии — парламент (1946—1953).
 Народное собрание Румынии — парламент (1947—1965).
 Народное собрание Сербии — парламент (1946—1953).
 Народное собрание Словении — парламент (1946—1953).
 Народное собрание Хорватии — парламент (1946—1953).
 Народное собрание Черногории — парламент (1946—1953).
 Народное собрание Югославии — парламент (1946—1953).

Другие органы и организации 
 Всебелорусское народное собрание — совещание представителей государственных органов и общественных организаций в Белоруссии.